Anoka se poate referi la mai multe nume de locuri din .

 Anoka, statul , o localitate neîncorporată;
 Anoka, statul , un oraș;
 Anoka (Metro Transit station), o stație de cale ferată;
 Comitatul Anoka, statul ;
 Anoka-Hennepin School District 11

 Anoka, statul , un sat;

 Lake Anoka din Avon Park, statul .

A se vedea și 

 Anokha, film realizat la Bollywood.

Nume proprii